Суходільська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Суходільська сільська рада — Івано-Франківська область, Рожнятівський район
 Суходільська сільська рада — Кіровоградська область, Долинський район
 Суходільська сільська рада — Львівська область, Перемишлянський район
 Суходільська сільська рада — Сумська область, Глухівський район
 Суходільська сільська рада — Тернопільська область, Гусятинський район